Zlatna (Roemenië)
 Złatna (Polen)
 Zlatná na Ostrove (Slowakije)